Landstingsvalget den 3. april 1951 var det 31. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 2., 3. og 5. landstingskreds, dvs. Sjælland med Lolland-Falster, Bornholm og sydlige Jylland, hvor vælgerne valgte de valgmænd, der efterfølgende foretog det egentlige valg af landstingsmedlemmerne 10. april. Ved valget gik Venstre et mandat frem, mens Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti mistede et hver. Desuden fik Danmarks Retsforbund et enkelt mandat.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1951
 Hvem Hvad Hvor 1952, s. 114, 129. Politikens Forlag, 1951.

1951
Politiske valg i 1951